Renato Mocellini – bobbista italiano
 Robert Mocellini – bobbista italiano
 Sergio Mocellini – bobbista italiano